Ла Асенсион има више значења:

 Ла Асенсион (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Асенсион (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Асенсион, Ел Милагро (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Асенсион (Зумпавакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Асенсион (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Асенсион, Блас Морено (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Асенсион, Естебан Салазар (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику